Golden Beach ("spiaggia dorata" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
Golden Beach – città della Contea di Miami-Dade, Florida
Golden Beach – census-designated place della Contea di Saint Mary's, Maryland
Golden Beach - Una spiaggia a Cipro, a Cipro del Nord